Лимановка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Лимановка — село в Карасуском районе Костанайской области, ликвидировано в 2000-е годы.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Лимановка — исчезнувшее село в Сакском районе.

Украина 
 Лимановка — село в Михайловском районе Запорожской области.
 Лимановка — село в Зачепиловском районе Харьковской области.
 Лимановка — село в Голопристанском районе Херсонской области.